Cockle Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cockle Hill (Connecticut)	
 Cockle Hill (Maine)